Hokey Pokey – brano musicale e ballo di origine britannica
 Hokey pokey – dolce neozelandese
 Hokey Pokey – album di Richard Thompson e Linda Thompson del 1975